Sehlem peut faire référence à :
 Sehlem, commune allemande de l'arrondissement de Hildesheim, en Basse-Saxe ;
 Sehlem, commune allemande de l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich, en Rhénanie-Palatinat.